

Cinema 
 Ticket to Paradise (1936), filme estadunidense com Roger Pryor e Wendy Barrie
 Ticket to Paradise (1961), filme britânico com Emrys Jones e Patricia Dainton
 Boleto al paraíso, filme cubano de 2011 com Miriel Cejas, conhecido nos Estados Unidos como Ticket to Paradise
 Ticket to Paradise (2022), filme estadunidense com George Clooney e Julia Roberts

Desambiguações de cinema